Киднеппинг:

 Киднеппинг — похищение человека.
 Киднеппинг — российско-белорусская криминальная драма 2003 года.